Кијовице могу бити:

 Кијовице (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Кијовице (Опава), насељено мјесто у округу Опава, Моравско-Шлески крај, Чешка Република